Clifftop ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Clifftop (Fayette County, West Virginia)
 Clifftop (Raleigh County, West Virginia)

Siehe auch:
 Cliff Top